Vreeland – località nella provincia di Utrecht, Paesi Bassi
Diana Vreeland – giornalista statunitense
Shannon Vreeland – nuotatrice statunitense